It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World steht für:

 den Originaltitel von Eine total, total verrückte Welt, US-amerikanische Filmkomödie von Stanley Kramer aus dem Jahre 1963
 It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World (Lied), Song von Ernest Gold und Mack David aus dem Jahr 1963